Conca Permiana (Amèrica del Nord), conca situada al subsol del sud dels Estats Units, a l'oest de Texas i el sud-est de Nou Mèxic
 Conca Permiana (Europa), conca situada al subsol del nord d'Europa i centrada a la mar del Nord